Джер — древнеегипетский фараон
 Джер — село в Цхинвальском районе Южной Осетии